

Чоловіки 
 Пастухов Андрій Васильович (1860—1899) — альпініст, геодезист, гляціолог, етнограф, біолог, дослідник Кавказу, військовий топограф.
 Пастухов Борис Іванович (1894 —1974) — український художник.
 Пастухов Борис Миколайович ( 1930) — радянський компартійний діяч, 1 секр. ЦК ВЛКСМ, російський політик
 Пастухов Володимир Борисович (1963) — російський юрист, адвокат, публіцист, політолог.
 Пастухов Володимир Михайлович (1956) — український та радянський військовик, полковник армійської авіації Сухопутних військ України.
 Пастухов Володимир Павлович (1936—2007) — український правознавець, професор.
 Пастухов Генадій Федорович (1921—2004) — Герой Радянського Союзу.
 Пастухов Дмитро Тимофійович (1923—1949) — Герой Радянського Союзу.
 Пастухов Євген Олександрович ( 1955) — український звукооператор.
 Кристьо Пастухов (1874—1949) — болгарський політичний діяч.
 Пастухов Марк Іванович (1915—1982) — Герой Соціалістичної Праці.
 Пастухов Микола Ісаакович ( 1923) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1977).
 Пастухов Олександр Йосипович ( 1925) — український кінооператор.
 Пастухов Олександр Миколайович (1975—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пастухов Сергій Костянтинович (1887—1940) — радянський сходознавець, дипломат.

Жінки 
 Пастухова Марія Хомівна (1918—2003) — радянська і російська актриса. Народна артистка РРФСР (1976). Лауреат Сталінської премії другого ступеня (1950).

Див. також 
 Пастух — прізвище.
Російські прізвища